Lars Krantz (serieskapare), född 1979
Lars Krantz (trädgårdsmästare), född 1954
Lars Krantz (TV-producent), född 1926